Плесси́ — французская фамилия:

Известные носители 
 Плесси, Арман Эммануэль дю (1766—1822) — российский и французский государственный деятель.
 Плесси, Дамьен (род. 1988) — французский футболист.
 Плесси-Прален, Сезар де Шуазель дю (1598—1675) — французский военный деятель и дипломат.
 Плесси Грей, Франсин дю (1930—2019) — американская писательница, литературный критик, биограф, мемуарист.
 Ришельё, Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — кардинал Франции.

Дю Плесси 
В данном виде фамилия распространена среди африканеров в ЮАР (в отличие от Франции, частица «дю» является не артиклем, а частью фамилии).
 Дю Плесси, Бисмарк (род. 1984) — южноафриканский регбист, чемпион мира 2007 года.
 Дю Плесси, Дэвид (1905—1987) — религиозный деятель США и ЮАР, сторонник экуменического общения между пятидесятниками и католиками
 Дю Плесси, Ян (род. 1982) — южноафриканский регбист, чемпион мира 2007 года.

Дюплесси

Плесси 

Пле́сси — эстонский топоним.

 Плесси — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Плесси — озеро в Эстонии.

Известные носители

См. также 
 Ле-Плесси-Робинсон — город и коммуна во Франции, в регионе Иль-де-Франс департамента О-де-Сен.